Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej mężczyzn 2021 – XXXII edycja mistrzostw zorganizowana przez 4 kraje: Polskę, Czechy, Finlandię i Estonię.

Obiekty

Eliminacje i uczestnicy 

Bezpośredni awans na Mistrzostwa Europy 2021 uzyskali: gospodarze turnieju oraz 8 najlepszych drużyn poprzednich mistrzostw.

Pozostałych uczestników wyłonił turniej kwalifikacyjny. 7 zwycięzców oraz 5 najlepszych drużyn z 2. miejsc w grupach turnieju kwalifikacyjnego uzyskało prawo w udziale Mistrzostw Europy 2021.

Zakwalifikowane drużyny

Losowanie grup 
Losowanie fazy grupowej Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2021 odbyło się 27 maja 2021 roku w Helsinkach.

Zasady:
 Polska, Czechy, Finlandia i Estonia jako gospodarze są przydzieleni odpowiednio w czterech grupach po jednej drużynie;
 Do przydzielonych zespołów zostaną dolosowane zespoły z pięciu kolejnych koszyków (ułożonych według rankingu CEV);
 W tej samej grupie nie mogą się znaleźć obaj finaliści poprzednich mistrzostw (czyli Serbia i Słowenia);

Koszyki

Grupy 
W wyniku losowania utworzyły się 4 grupy liczące po sześć drużyn:

Rozgrywki

Faza grupowa

Grupa A 

Wyniki

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

Grupa B 

Wyniki

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

Grupa C 

 W nawiasach podano godziny meczów zgodnie z czasem środkowoeuropejskim
Wyniki

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

Grupa D 

 W nawiasach podano godziny meczów zgodnie z czasem środkowoeuropejskim
Wyniki

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

Faza finałowa

1/8 finału 

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|  Gdańsk

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|  Ostrawa

Ćwierćfinały 

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|  Gdańsk

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|  Ostrawa

Półfinały 

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|  Katowice

Mecz o 3. miejsce 
 Katowice

Finał 
 Katowice

Nagrody indywidualne

Klasyfikacja końcowa

Przypisy 

Mistrzostwa Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2021